Марихин — русская фамилия. 

Известные носители:
 Марихин, Анатолий Фёдорович (род. 1949) — заслуженный тренер России (хоккей с мячом, 1995).
 Марихин, Дмитрий Анатольевич (род. 1989) — хоккеист с мячом, игрок ХК «Прометей» (Киров), чемпион России среди КФК 2012 года.
 Марихин, Сергей Андреевич (род. 1995) — российский баскетболист.